Luís Henriques de Barros Lopes (Portugal, 16 de febrero de 2000), también conocido como Duk, es un futbolista caboverdiano que juega como delantero en el Aberdeen F. C. de la Scottish Premiership.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en FPF
 

Futbolistas del Sport Lisboa e Benfica "B"
Futbolistas del Aberdeen Football Club
Futbolistas de la selección de fútbol sub-18 de Portugal
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Portugal
Futbolistas de la selección de fútbol de Cabo Verde